Luxe ist Name oder Namensbestandteil französischer Gemeinden:

 Luxe-Sumberraute im Département Pyrénées-Atlantiques
 Luxé im Département Charente

Luxe ist außerdem

 der Name des luxemburgischen Privat-Fernsehsenders Luxe TV
 Grafschaft Luxe historische Grafschaft in Frankreich

De Luxe ist der Künstlername folgender Personen:

 Daphne de Luxe (Daphne Haderlein; * 1971), deutsche Stand-up-Comedienne
 Funkstar De Luxe (Martin Aulkjær Ottesen; * 1973), dänischer Musikproduzent